Koninklijk Huisarchief (Nederland), het archief van het Nederlandse Koninklijk Huis te 's-Gravenhage

zie ook 
Archief van het Koninklijk Paleis in Brussel